Бульвар Новый Венец (обычно называется горожанами просто как Венец) — пешеходная улица в центре Ульяновска, составляющая одноимённый парк. Начинается от Троицкого переулка и переходит в Пролетарскую улицу.

География 
Бульвар тянется с северо-востока на юго-запад, от Соборной площади до бульвара Пластова, где переходит в Пролетарскую улицу. Расположена на самой высокой точке Ульяновской горы, на её краю и с неё открывается хороший вид на реку Волгу, Императорский мост, Президентский мост и Заволжский район Ульяновска. Является любимым местом отдыха жителей города. С улицей также тесно связаны пешеходные: площадь Ленина, улица Гимова, переулок Карамзина и Соборная площадь, образующие единый комплекс.

История 

Хороший вид на Волгу открывался с Симбирской (Ульяновской) горы всегда — с момента основания города. Именно здесь Богдан Хитрово построил кремль, который начал прирастать улицами. Он просуществовал до конца XVIII века. 

С конца XVIII века, когда здесь сформировалась улица, то она стала назваться Набережная верхняя улица.

Уже к концу XIX века улица была любимым местом для прогулок жителей города, тогда она стала       назваться Верхне-Набережная улица. [карта 1905 г.]  [карта 1913 г.]                                                                                                                                                           

С 1913 по 1918 гг. — улица Новый Венец. 

С 1918 года, ввиду политических событий в стране улица была переименована в площадь Республики. См. старую карту: [карта 1925 г.]

В 1950-х годах бульвар был реконструирован по проекту Евгения Ивановича Голенко.                                                                                                                      

Современный вид бульвар cтал приобретать в конце 1960-х годах, когда к 100-летию со дня рождения Владимира Ленина, на площади 100-летия со дня рождения В. И. Ленина (ныне Площадь Ленина), примыкающей к бульвару, были построены здания Ленинского мемориала и нового корпуса Ульяновского педагогического института (ныне Ульяновский педагогический университет), которые существенно изменили облик всего города.                                                                                                                                                                                                              

При мэре Ульяновска Александре Пинкове (2010—2011) на бульваре поменяли чугунные решетки на стальные, поставили столбы с гранитными шарами, заменили чаши фонтанов, замостили бульвар плиткой и вырубили часть растительности.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

5 — 9 июля 2022 года на бульваре проходили два этапа соревнований по спортивному ориентированию VIII Всероссийской летней универсиады.

Примечательные здания и сооружения 
 Ленинский мемориал
 Ульяновский педагогический университет
 Дворец книги (до 1917 года Дворянское собрание, ныне Ульяновская областная научная библиотека имени В.И. Ленина).
 Дом-памятник И. А. Гончарову (был построен в 1915 году, в нём размещаются Ульяновский областной краеведческий музей и Ульяновский областной художественный музей).
 Здание губернского правления (было построено в 1804 году, ныне Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия).
 Ульяновская областная филармония (Соборная площадь, 6).
 Дом правительства Ульяновской области (Соборная площадь, 1, / б-р Новый Венец, построен в 1959 году).
Ульяновский областной драматический театр (бульвар Новый Венец / Спасская улица).

Парки 
 Парк Дружбы народов (расположен вниз по склону, был основан в 1980-е годы). В 1990-х разрушен, ныне восстанавливается.
 Владимирский сад (в советское время — ЦПКиО имени Я. М. Свердлова).

Памятники 
 Обелиск погибшим в годы Гражданской войны (в 1918 году — Братская могила, в 1927 году установлен обелиск, автор Ф. Е. Вольсов, в 1968 году у обелиска зажжён Вечный огонь, в 1988 и 2011 годах установлены мемориальные плиты).
 Памятник букве «Ё» (установлен 4 сентября 2005 года, в честь первой публикации буквы писателем Н. М. Карамзиным).
 Бюст И. А. Гончарова (переулок Карамзина, был установлен 12 сентября 1948 года, автор А. Ветров).
 Бюст И. Н. Ульянова (установлен 26 июля 1971 года, скульптор А. И. Клюев, архитектор Н. Н. Медведев).
 Скульптурная группа «М. А. Ульянова с сыном Володей» (открыт в 16.04.1970 г..)
 Памятник Б. М. Хитрово (установлен в 2008 году, скульптор О. А. Клюев).                                                                                                                                           
 Памятник Дмитрию Разумовскому.
 Бюст М. А. Гимова (улица Гимова).
 Памятник Карлу Марксу (Площадь Ленина).
 Памятник В. И. Ленину (установлен 22 апреля 1940 года; скульпторы М. Г. Манизер и В. А. Витман, удостоены за эту работу Государственной премии СССР в 1941 году).
Памятник Влюблённым (12.09.2019).
Памятник "Одуванчик".

Бульвар в филателии 

 11 августа 1956 года Министерство связи СССР выпустило почтовый конверт с изображением бульвар Новый Венец (художник Н. Зуев).
 02.03.1959 г. — ХМК СССР. Ульяновск. Новый Венец (повтор 1956 г.).
 1968 г. — ХМК СССР. Ульяновск. Бульвар Новый Венец (худ. Громов).
 В 1969 г. — ХМК СССР. Ульяновск. Памятник бойцам, павшим при освобождении Симбирска от белогвардейцев в 1918 году. (худ. А.Зубов).
 В 2008 году Министерство связи России к 360-летию Ульяновску выпустило ХМК с изображением «Бульвар "Новый Венец"», где изображён Обелиск погибшим в годы Гражданской войны.

Бульвар в фильмах 
 В 1912 году на бульваре Новом Венце режиссёр и художник Ч. Г. Сабинский снимал фильм «Гроза» по А. Островскому.
С сентября по октябрь 2018 года команда студии «Энерджи фильм» снимала криминальную мелодраму «Выстрел в спину». Эпизодические роли сыграли около 20 ульяновцев. Съёмки проходили на бульваре, у Ульяновского областного краеведческого музея, на площади Ленина, в госпитале ветеранов войн и в полицейском участке. Премьера фильма на ТВЦ состоялась 14 декабря 2018 года.

Транспорт 
Ближайшей улицей с общественным транспортом является Спасская улица, по которой ходят трамваи и маршрутные такси.

Есть прогулочная канатная дорога, открытая в 1984 году и неоднократно прекращавшая свою работу в постсоветское время.
Она тянется вниз от бульвара по Волжскому склону в сторону берега.(В настоящее время не работает). Также в 2000-е году около филармонии был построен горнолыжный подъёмник для комплекса Ленинские горки. (После оползня в 2016 году прекратил работу)

Галерея

Примечания

Литература 

 Ульяновская — Симбирская энциклопедия : в 2 т. / ред. и сост. В. Н. Егоров. — Ульяновск : Симбирская книга, 2000—2004.
 М. Репьёв «Симбирский край». — Париж, 1935. — С. 441.

Улицы Ульяновска